Le croc de jardin est une sorte de fourche présentant quatre dents triangulaires recourbées presque à angle droit que l’on trouve souvent sous l’appellation de « croc à défricher ».
Cet outil permet à la fois de piocher un terrain déjà ameubli et de tirer ou repousser la terre pour niveler la partie à cultiver et sert aussi à faire ressortir les grosses pierres et à les ramener vers soi.	
Il se manœuvre en enfonçant les dents d’au moins la moitié de leur longueur et en tirant vers soi.
Le croc est un outil généralement emmanché d’une douille, et doit être nettoyé après chaque usage en brossant les dents et huilé.

Le croc de frappe fait partie des outils d'attaque et de défense des places fortes utilisés en particulier à l'époque de Vauban.

Autres modèles 
Croc à fumier
Croc de frappe
Croc pour affiner.	
Croc avec grattoir pour affiner et désherber.
Croc de petite taille pour balcons, rocailles, jardinières

Outil de jardinage